CFA é uma sigla que pode significar:
 Centro de Futebol Amazônia - clube de futebol de Rondônia;
 Conselho Federal de Administração - conselho profissional dos administradores do Brasil;
 Franco CFA - moeda corrente em doze países africanos.
 CFA Avaí - Centro de Formação de Atletas do Avaí Futebol Clube.

Desambiguações de siglas